Die Slovenska Nogometna Liga 2002/03, auch Liga Si.mobil Vodafone nach dem Sponsor genannt, war die zwölfte Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. Juli 2002 und endete am 1. Juni 2003. Titelverteidiger war NK Maribor Piovarna Laško.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die beiden Letzten stiegen direkt ab.

NK Korotan Prevalje stand am 22. Spieltag als erster Absteiger fest. Das Team war zuvor zweimal nicht zum Punktspiel erschienen und wurde daraufhin aus der Liga ausgeschlossen. Nur die ersten elf Saisonspiele kamen in die Wertung.

Vereine

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle

Torschützen

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03